La Serie B 1937-1938 è stata la 9ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 12 settembre 1937 e il 19 giugno 1938 e conclusa con la vittoria condivisa del , al suo secondo titolo e del , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Otello Torri (Novara) con 25 reti.

Stagione

Avvenimenti 
L'intenzione di ritornare gradualmente a una Serie B a 18 squadre portò a un inedito campionato che vide al via 17 partecipanti. Fra queste il  fu costretto dai gerarchi fascisti a cambiare i propri colori sociali in giallo e rosso. Fu un anno negativo per l', una delle favorite, che partì bene ma cedette nella parte finale: con un solo punto racimolato nelle ultime sei giornate, venne raggiunto da  e  dalle quali fu poi sconfitta negli spareggi-promozione. Novaresi e modenesi festeggiarono così il ritorno in Serie A rispettivamente dopo uno e sei campionati disputati tra i cadetti. Per quanto riguardò la retrocessione in Serie C, i verdetti arrivarono presto, con , ,  e  staccate dal resto del gruppo.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1938-1939.
      Retrocesso in Serie C 1938-1939.
   Promozione diretta.
   Retrocessione diretta.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito. Spareggio per la zona promozione e retrocessione.

Note:
Novara e Modena promossi in Serie A dopo aver vinto gli spareggi a punti con l'Alessandria, che è quindi rimasta in seconda serie.
Il Messina ha scontato 1 punto di penalizzazione per rinuncia ad una gara.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggi promozione

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1938-1939.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1937
Calcio nel 1938
1937